Здесь представлен список RFC (документ запроса комментариев). Поскольку на данный момент их существует более 5000, то в данном списке представлены лишь наиболее значимые из них, по которым существуют связанные с ними статьи.



RFC по номерам
Устаревшие RFC обозначены зачёркнутым текстом.

RFC по темам
Устаревшие RFC обозначены зачеркнутым текстом.

Дополнительные источники 
 RFC Database - contains various lists of RFCs
 RFC Bibliographic Listing - Listing of bibliographic entries for all RFCs. Also notes when an RFC has been obsoleted.
 RFC Search - search by keywords; cross-referenced RFCs
 RFC Authors - list of top RFC authors

Стандарты Интернета
RFC
RFC